Argun může znamenat:

 Argun (Čečensko) — město v Čečensku (Rusko)
 Argun (řeka) — řeka na Kavkaze v Gruzii a v Čečensku (Rusko)
 Argun (chán) — mongolský chán (1284–1291)

Související články 
 Arguň — řeka v Asii, zdrojnice Amuru